Тука́євська сільська рада () — муніципальне утворення у складі Аургазинського району Башкортостану, Росія. Адміністративний центр — село Тукаєво.

Населення 
Населення — 1257 осіб (2019, 1462 в 2010, 1506 в 2002).

Склад 
До складу поселення входять такі населені пункти:

Примітки 

Поселення Аургазинського району